Kissaviarsuup Qaava bezeichnet:
 Kissaviarsuup Qaava (Berg, Nuuk, östlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kissaviarsuup Qaava (Berg, Nuuk, westlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland